

Architettura 
 Teatro Campoamor – teatro dell'opera di Oviedo, in Spagna

Persone 
 Clara Campoamor (1888-1972) – scrittrice e politica spagnola
 Joaquín Campoamor Rodríguez (1928-2019) – politico spagnolo
 Manuel Campoamor (1877-1941) – musicista e compositore uruguaiano
 Ramón de Campoamor (1817-1901) – poeta, drammaturgo e filosofo spagnolo